PUA steht für:
 Parlamentarischer Untersuchungsausschuss
 Potentially unwanted application, möglicherweise unerwünschte Software, eine Untergruppe von Schadsoftware
 Projektumfeldanalyse
 Private Use Area, für den eigenen Gebrauch der Nutzer bestimmter Bereich in Unicode (für selbst definierte, nicht standardisierte Zeichen)
 Potenziell unerwünschte Anwendung, Anwendungssoftware wie Adware oder Dialer
 Pickup Artist, ein Verführungskünstler der Seduction Community
 Publicaciones Universitarias Argentinas, ein Verlag der VDM Publishing Gruppe

Pua ist:
 Pua (Insel), Indonesische Insel vor Boano, Molukken

Pua steht für:
 Pua (Bibel), Hebamme in Ägypten, die mit Schifrah den Mord an neugeborenen israelitischen Knaben verhinderte
 Pua (Gattung), eine Gattung aus der Spinnenfamilie der Micropholcommatidae

pua steht für:
 Westliches Hochland-Purépecha (ISO-639-3-Code), Dialekt von Purépecha (Sprache), isolierte indigene Sprache Mittelamerikas

Abkürzung